Ушите може да се отнася за:
 Ушите, проход в Западна България;
 Ушите, проход в Ихтиманска Средна гора;
 Ушите, седловина в Рила;
 Ушите, връх в Рила;
 Ушите, връх в Стара планина;
 Ушите, връх, първенец на Южен Пирин;
 Ушите, връх във Витоша;
 Ушите, туристически заслон във Витоша.